Arida steht für:

 Arida, eine Stadt in der Präfektur Wakayama in Japan
 Arida-gun (Wakayama), ein japanischer Landkreis

Arida ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Peter Arida (1863–1955), libanesischer Geistlicher
 Joanna Arida (* 1998), jordanische Schauspielerin